Il doppio del torneo di tennis Bossonnens Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Bret Garnett e Kent Kinnear che hanno battuto in finale Brett Dickinson e Bryan Shelton 7-6, 6-3.

Teste di serie

 Menno Oosting /  Johan Vekemans (primo turno)
 Nduka Odizor /  Roger Smith (quarti di finale)

 Tomas Nydahl /  Branislav Stankovič (primo turno)
 Steve Guy /  Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bossonnens Challenger 1989